Banyudono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyudono, Magetan, by, 
 Banyudono, Ponorogo, by, 
 Banyudono, Rembang, by, 
 Banyudono, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar